Mazzini ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Mazzini, italienischer Basketballspieler
 Giuseppe Mazzini (1805–1872), italienischer Freiheitskämpfer
 Miha Mazzini (* 1961), slowenischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Regisseur